Ecclestone ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Ecclestone (* 1930), britischer Motorsportfunktionär und -manager
 Sophie Ecclestone (* 1999), britische Cricketspielerin
 Tamara Ecclestone (* 1984), britische Moderatorin und Model
 Tim Ecclestone (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer 

Siehe auch:
 Eccleston
 Egglestone